Рейка — сталевий вузький брусок, що прикріплюється двома рядами на шпалах для руху поїздів, трамваїв, вагонеток, підіймальних кранів тощо.
 Контактна рейка
 Рейка — вид дерев'яного профілю, вузька і тонка дерев'яна планка або брусок.
 Рейка — дерев'яний, пластиковий або металевий брусок (планка) з поділками для вимірювання лінійних величин (також футшток).

Див. також 
 Рейка Пікатіні — деталь стрілецької зброї
 Рейка Вівера — деталь стрілецької зброї
 DIN-рейка — металевий профіль, уживаний в електротехніці
 Геодезична рейка — вимірювальний пристрій для геодезичних і маркшейдерських робіт
 Нівелірна рейка — прилад для вимірювання різності рівнів за допомогою нівеліра
 Рейкі — вид східної нетрадиційної медицини
 Рейкі — ненґо (девіз правління імператора Японії) з 715 по 717 роки
 Рея
 Третя рейка

Примітки